Noble se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gladwyn Kingsley Noble
 W.J. Noble